Ziegelschlag bezeichnet:

 Ziegelschlag, frühere Bezeichnung für eine handwerklich betriebene Ziegelei, vgl. Ziegelböhm
 Ziegelschlag (Dresden), frühneuzeitlicher Straßenposten im Osten Dresdens

Ehemals deutscher Ortsname in Tschechien:
 Cihelna (264 m), Berg östlich von Hněvotín
 Cihelna, Ortslage bei Plotiště nad Labem
 Cihelna, Einzelsiedlung von Březenec, Stadt Jirkov
 Cihelny, Ortsteil der Stadt Jaroměř